Аръс може да се отнася за:

 Аръс – град в Казахстан;
 Аръс – река в Казахстан;
 Аръс – горчиво-солено езеро в Казахстан;
 Аръс – село в Туркестанска област;
 Аръс – село в Туркестанска област.

Вижте също 
 Арис